Manuel Fernández de Córdoba-Figueroa y de la Cerda (Zafra, 25 de diciembre de 1679 - Madrid, 11 de junio de 1700) noble español perteneciente de las Casa de Aguilar y Casa de Feria. Fue hijo de Luis Fernández de Córdoba, VII marqués de Priego y VII duque de Feria, y de Feliche María de la Cerda, de los duques de Medinaceli.

Ostentó desde su nacimiento los títulos de VI  marqués de Montalbán y VI de Villalba como heredero de sus Casas. A la muerte de su padre en 1690, se convirtió en el VIII  duque de Feria, VIII marqués de Priego y VI de Villafranca, cabeza y pariente mayor de la Casa de Figueroa y XVII señor de la Casa de Córdoba, XIV de Aguilar de la Frontera, de Montilla, Duernas, Santa Cruz, El Puente de Don Gonzalo, Castillo Anzur, Castro del Río, Carcabuey, Monturque, Montealegre, Meneses, Zafra, La Parra, Nogales, Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey, Salvaleón, Salvatierra, La Morera, Alconera, Almendral y Torre de Miguel Sesmero.

Murió soltero en 1700, a la edad de 21 años, y todos sus títulos y dignidades fueron heredados por su hermano Nicolás.

Títulos y ancestros

Referencias 

Fernández de Córdoba
Duques de Feria
Suárez de Figueroa
Marqueses de Priego
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Zafra